The Cobbler (film) uit 2014
 bijnaam van de Schotse berg Ben Arthur